

Савелово — присілок, Богородський район, Нижньогородська область
 Савелово — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Савелово — залізнична станція Московського відділення Жовтневої залізниці у місті Кімри Тверської області

Див. також 
 Савелове